Castanet kan syfta på:
 Castanet, Aveyron
 Castanet, Tarn
 Castanet, Tarn-et-Garonne